Аркадий Павлович Шалолашвили (11 июня 1947, Одесская область, УССР — 15 июля 1993, Урал, Россия) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 11 июня 1947 года в селе Заволье Одесской области.

В 1969 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Свой первый срок получил за драку: три года в одном из ИТУ. Благодаря примерному поведению был выпущен на свободу, отбыв лишь половину срока.

Семья его распалась, в столичной прописке ему отказали. Но выручили старые друзья: они пригласили Аркадия в Тбилисский русский драматический театр имени А. С. Грибоедова.

Став популярным, артист получил приглашение в Ленинградский Малый драматический театр. Играл также в Ленинградском областном театре драмы и комедии.

Телеведущая Валентина Печорина так отзывалась о нём: «Он — очень свободный, очень богемный человек. <…> он дружил со всеми. Когда мы уже жили вместе, кто только ни бывал у нас в доме: Высоцкий с Мариной Влади, весь „Современник“: от Волчек до Гафта и Неёловой, актёры, художники… <…> Вообще-то он был очень талантливым актёром, мог бы многого добиться, если бы не дал крен в другую сторону. <…> Ему всегда необходимо было быть в центре внимания. В любом обществе, среди самых разных людей».

На одной из репетиций помощник режиссёра грубо высказался о Владимире Высоцком, которого Аркадий Шалолашвили знал и ценил. Не говоря ни слова, артист послал оскорбителя в нокаут, выбив ему челюсть, за что предстал перед судом и вновь попал на нары.

Выйдя на свободу, остался не у дел, многие прежние знакомые от него отвернулись, однако на актёра обратили внимание представители криминального мира. Войдя в преступную группировку братьев Сидюков, использовал свой актёрский и режиссёрский талант при "разводках" коммерсантов и делал это блестяще. В банде его называли, подчёркивая уважение, по имени и отчеству.

В 1988 году Аркадия Шалолашвили вместе с активными участниками группировки арестовали и в том же году приговорили к длительному сроку заключения.

Скончался 15 июля 1993 года в одном из уральских ИТУ. Похоронен на Комаровском кладбище.

Фильмография 
  — Город на Кавказе (короткометражный) — эпизод
  — Песни для внучат — от автора
  — 20 декабря (ТВ) — Юлий Мартов<ref name=shala>в титрах указан как</small> — А. Шалалашвили</ref>
  — Гиблое дело (короткометражный) — брюнет
  — Я готов принять вызов
  — Дом на дюнах — Антонио
  — Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные — чабан
  — Ольга и Константин — Гиви
  — Три процента риска — лётчик-испытатель
  — Челюскинцы — эпизод
  — Прекрасная Елена (ТВ) — Аякс Первый
  — Фуэте — массажист Жора
  — Единожды солгав… — Михаил Николаевич Городков, психиатр, кандидат наук, школьный друг Александра
  — Необыкновенные приключения Карика и Вали — корреспондент
  — Остров погибших кораблей – "Турок"
  — Узник замка Иф — эпизод
  — Он приехал в день поминовения (фильм-спектакль)

Примечания

Ссылки 
Аркадий Шалолашвили на сайте «Петров, Васечкин и другие»
 Аркадий Шалолашвили на сайте «Петербургский некрополь»
 ШАЛОЛАШВИЛИ Аркадий на сайте «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»
 ШАЛОЛАШВИЛИ Аркадий Павлович на сайте «Советский экран»
 Шалолашвили Аркадий Павлович на сайте «Люди Петербурга»

Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Европы
Персоналии:Театр на Литейном
Социалистический реализм
Похороненные на Комаровском кладбище